Gu – chińskie brązowe naczynie do wina

Osoby o tym nazwisku:
 Eileen Gu – chińska narciarka dowolna pochodzenia amerykańskiego